Брессюї́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний захід від Пуатьє, 60 км на північ від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 7933 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 18541,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Катрін Брейя (* 1948) — французька письменниця, феміністська режисерка, акторка.

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт міста Брессюїр 
 [ Розташування муніципалітету Брессюїр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр